Jan Prins (fabrikant) (1827-1896), Nederlands stoomoliefabrikant en politicus (Eerste Kamerlid)
 Jan Prins (dichter) (1876-1948), Nederlands dichter en vertaler
 Jan Prins (journalist) (1944-2008), Nederlands hoofdredacteur en journalist
 een hoofdpersonage in de Bob Evers-serie (zie aldaar)